Las Trancas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Trancas, Sinaloa, ort, Navolato, 
 Las Trancas, Emiliano Zapata, ort, 
 Las Trancas, Puebla, ort, Zaragoza, 
 Las Trancas, Paso de Ovejas, ort, 
 Las Trancas, Querétaro Arteaga, ort, 
 Las Trancas, Jalisco, ort, Ixtlahuacán del Río, 
 Las Trancas, Oaxaca, ort, Santa Catarina Juquila, 
 Las Trancas, Guanajuato, ort, Acámbaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar